

Голідей-Лейкс — місто, штат Техас
 Голідей-Лейкс — переписна місцевість, штат Огайо